Финал Кубка шотландской лиги 1971 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1971/72, состоявшийся 23 октября 1971 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Партик Тисл» и «Селтик». Обладателями трофея стали футболисты «чертополоховых», которые победили своих оппонентов со счётом 4:1.

Путь к финалу

«Партик Тисл»

«Селтик»

Антураж и ход поединка 
В преддверии поединка футбольные эксперты отдавали предпочтение «кельтам» — «Селтик» годом ранее стал второй командой Европы, проиграв в финале Кубка европейских чемпионов нидерландскому «Фейеноорду». «Партик», напротив, в сезоне 1971/72 только вернулся в элитный дивизион страны. Футбольный эксперт британской телерадиокомпании «BBC» Сэм Литч в эфире спортивной аналитической передачи «Grandstand» заявил: 

Однако ход встречи обескуражил всех — к 37-й минуте поединка «чертополоховые» переигрывали одного из грандов шотландского футбола со счётом 4:0. Всё это происходило на глазах большого стечения публики, коей пришло на этот матч более 62 тысяч человек, причём большинство людей, поддерживавших в этом поединке «Партик», являлись болельщиками другого глазговского клуба — «Рейнджерс». Эта акция фанатов «джерс» была направлена на подавление боевого духа футболистов их злейшего врага по «Old Firm» — «Селтика». Во втором тайме усилиями Кенни Далглиша «кельты» смогли сквитать один мяч, однако на большее их не хватило — победа «чертополоховых» 4:1.

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на The Celticwiki

1971
Матчи ФК «Партик Тисл»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1971 году
События 23 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1971 году
Октябрь 1971 года